Die Diamond Nine / Dynamic Finland Open 2010 waren das 108. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 26. bis 28. August 2010 in Vantaa in der Disziplin 10-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Niederländer Nick van den Berg, der das Finale gegen den Engländer Karl Boyes mit 8:1 gewann. Für Boyes war es nach den Euro-Tour-Events 106 und 107 bereits die dritte Finalteilnahme in Folge.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Finland Open 2010 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

108
Poolbillardveranstaltung 2010
Billardturnier in Finnland
Sportveranstaltung in Vantaa